Koninkrijk Hongarije kan verwijzen naar verschillende koninkrijken die zich om en nabij het huidige Hongarije bevonden:

Koninkrijk Hongarije (1000-1526), Hongarije in de middeleeuwen tot aan de Ottomaanse verovering
Koninklijk Hongarije (1526-1867), Hongarije onder de Habsburgse monarchie
Landen van de Heilige Hongaarse Stefanskroon, het Hongaarse deel van Oostenrijk-Hongarije
 Koninkrijk Hongarije (1867-1918), deel van de Landen van de Heilige Hongaarse Stefanskroon
Koninkrijk Hongarije (1920-1946), Hongarije als asmogendheid in de Tweede Wereldoorlog